Аргас - многозначный термин.

 Аргас () — род клещей, один из нескольких (число варьирует от 4 до 10) родов семейства аргасовые.
 Аргас ()  — село в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Куокуйского наслега.
 Аргас ()  — река, правый приток р. Меличян, координаты 60°39'	118°43'.
 Аргас ()  — река, правый приток р. Булгунняхтах, координаты 71°03'	115°55'.

Примечания